Адо́льф Ло́зе (; ,  — ) — прусский архитектор, ученик Карла Фридриха Шинкеля.

Биография 
Лозе учился во Фридрихсвердерской гимназии. 13 января 1827 году успешно сдал экзамена на землемера и 3 мая получил должность чиновника прусского правительства во Франкфурте-на-Одере. В 1828 году Лозе вернулся в Берлин и в последующие годы выполнил многочисленные государственные и частные заказы.

27 марта 1847 года Лозе сдал государственный экзамен на строительного инспектора в сельском и водном хозяйстве. С середины 1855 года Лозе много путешествовал по Франции, Бельгии, Англии, Ирландии, Шотландии, Италии и Швейцарии. 1 июня 1857 года Лозе вновь приступил к работе строительным инспектором в Берлине. За свои заслуги 7 марта 1862 года получил звание королевского придворного строительного советника.

Одним из наиболее известных проектов Лозе стал замок Альбрехтсберг под Дрезденом, который был возведён в 1850—1854 годах для принца Альбрехта, брата короля Фридриха Вильгельма IV. По проекту Лозе был также возведён соседний замок Лингнера.

В 1860 году принц Альбрехт поручил Лозе реконструкцию Дворца Вернезобра на Вильгельмштрассе в Берлине, который впоследствии стал называться Дворцом принца Альбрехта.

Работы 
 1841 переоформление нескольких помещений во Дворце принцесс, Берлин
 1846—1849 руководство строительством тюрьмы в Моабите, Берлин
 1850—1853 вилла Штокхаузен (замок Лингнера), Дрезден
 1850—1854 замок Альбрехтсберг, Дрезден
 1860—1862 реконструкция Дворца принца Альбрехта, Берлин

Литература 
 Koch, Fr.: Adolph Lohse; In: Deutsche Bauzeitung, II. Jg., 7. und 14. Februar 1868

Архитекторы Германии
Архитекторы Пруссии
Карл Фридрих Шинкель